Иваническое сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Аларском районе Иркутской области России. Административный центр — село Иваническое.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1357 человек, в том числе 653 мужчины и 704 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области